Hucking ist der Name folgender Orte:

 Hucking (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hucking (Gemeinde Tarsdorf), Ortschaft der Gemeinde Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hucking (Maidstone), Ansiedlung im Borough of Maidstone, Grafschaft Kent, England

Hucking bezeichnet:
 Hucking (Adelsgeschlecht), ein ursprünglich jülichsches, später baltisches Adelsgeschlecht